Мария Колесникова:
 Колесникова, Мария Александровна (род. 1982) — белорусский политик, один из лидеров белорусской оппозиции.
 Колесникова, Мария Васильевна (1920—2007) — советская свинарка, Герой Социалистического Труда.